

1800

1900

2000 

Evek
Évek a vasúti közlekedésben